Халу́па — українське та чеське прізвище, утворене від соціального стану людини — проживання у невеликій, убогій, злиденній хаті (халупі).

Носії

А 
 Альбін Халупа (1880–1944) — чехословацький політик, депутат від соціал-демократів
 Алеш Халупа (1924-1993) — чеський архіваріус, працівник Архіву Національного музею в Празі
 Андреа Халупа ( 1982) — американська журналістка та сценаристка українського походження

Б 
 Богуслав Халупа ( 1960) — чеський політик

В 
 Вацлав Халупа ( 1974) — чеський актор
 Вацлав Халупа ( 1967) — чеський спортсмен-весляр
 Властіміл Халупа ( 1919) — чеський політик 
 Властіслав Халупа (1919-2002) — чехословацький політик, емігрант і агент StB

Д 
 Далібор Халупа (1900-1983) — чеський письменник

Е 
 Едуард Чалупа (1897-1960) — чеський легіонер.

І 
 Іржі Халупа ( 1946) — драматург і сценарист чеського телебачення

К 
 Карел Халупа (1902-1963) — чехословацький політик і депутат

Л 
 Леопольд Халупа ( 1927) — судетський вояк і генерал Німецької армії, колишній головнокомандувач сил Нато в Центральній Європі

М 
 Мілан Халупа ( 1953) — чехословацький хокеїст, захисник, Чемпіон світу 1976, 1977, член зали слави чеського хокею (2010).

П 
 Петр Халупа — чеський музикант
 Петр Халупа ( 1954) — чеський священик і богослов

Р 
 Радек Халупа ( 1965) — чеський програміст
 Рудольф Халупа (1875–1951) — чехословацький політик, депутат від соціал-демократів

Т 
 Томаш Халупа ( 1974) — чеський журналіст і політик

Ф 
 Франтішек Халупа (1828–1887) — чеський художник та ілюстратор
 Франтішек Халупа (1857–1890) — чеський поет, письменник і журналіст

Я 
 Яромир Халупа ( 1955) — чеський політик, депутат PSP від соціал-демократів

Халупа-Головач 
 Халупа-Головач Надія Омелянівна ( 1931) — українська педагогиня, архівістка, громадська діячка, відмінниця архівної справи (1987), депутатка Тернопільської обласної ради (1963).

Див. також 
 Халупа

Сторінки зі списками осіб з однаковим прізвищем
Чеські прізвища